Битва при Майс-Когви (также битва при Мезерфельде; ) — сражение эпохи англосаксонского завоевания, состоявшееся 5 августа 642 года между войском мерсийско-валлийской коалиции во главе с королём Пендой с одной стороны и войском Нортумбрии короля Освальда с другой.

В 634 году король Нортумбрии Освальд с трудом победил немногочисленные остатки армии Кадваллона Гвинедского. После этого он объединил Нортумбрию и решился на войну с теми, кто недавно напал на его страну — Гвинедом и Мерсией. Однако в 642 году была создана коалиция из Пенгверна, Гвинеда, Мерсии и Поуиса. 5 августа этого же года при селении Майс-Когви (Мазерфельд около современного Освестри) произошло столкновение армий двух сторон. В результате победу одержали объединённые силы. В битве погибли король Нортумбрии Освальд, король Поуиса Эйлит ап Кинан, а также Эова, брат короля Мерсии и его вероятный соправитель.

Литература 
 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов III, 9—12 (издание на английском языке)
 Лливарх Старый (attribution) (c.9th century). Canu Heledd.
 Remfry P. M. Annales Cambriae. A Translation of Harleian 3859; PRO E.164/1; Cottonian Domitian, A 1; Exeter Cathedral Library MS. 3514 and MS Exchequer DB Neath, PRO E (ISBN 1-899376-81-X)

Сражения по алфавиту
Сражения бриттов
Сражения Мерсии
Сражения Нортумбрии
Сражения в Англии
События 5 августа
Сражения 642 года